Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Genest – Allier
 Saint-Genest – Vosgi